HMAS Adelaide je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Adelaide (1918)
 HMAS Adelaide (FFG 01)

Adelaide